De Grand Prix-wegrace van Spanje 1999 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 9 mei 1999 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc
Bij een ongeluk tijdens de vrije trainingen brak Mick Doohan zijn been op verschillende plaatsen. Hij kondigde direct hierna aan dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen met racen.

250 cc

125 cc
Ángel Nieto jr. ontving 30 seconden straftijd omdat hij een andere coureur inhaalde terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Spanje